Влади́мир Петро́вич Бычко́в:
 Бычков, Владимир Петрович (род. 1928) — советский и российский танцовщик, балетмейстер, народный артист России.
 Бычков, Владимир Петрович (1935—1994) — токарь, Герой Социалистического Труда.
 Бычков, Владимир Петрович (1941—2021) — профессор, доктор экономических наук.